1 gmina w Niemczech:
 Westensee – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 jezioro w Niemczech:
 Westensee – jezioro w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Westensee – statek
 Park Natury Westensee